Pantanelli ima više značenja:
 Pantanelli, La Spezia
 Pantanelli, Terni